La línea 2M1 es una línea de ómnibus suburbana del área metropolitana de Montevideo, la cual integra el Sistema de Transporte Metropolitano y conecta los departamentos de Montevideo y San José.

Creación 
Desde sus inicios esta línea es nombrada L siendo operada por CITA S.A. siendo explotada mediante varios tipos de servicios, conocidos como ramales, los cuales se fueron agregando con el paso del tiempo. En el año 2017 la empresa ya no podía hacer frente a diversas deudas, debido a diversas situaciones por las que pasaba, por lo cual se pide la renuncia para dejar de operar esta línea. Así es como en ese mismo año pasó a ser operada por la Corporación de Ómnibus Micro Este S.A. Como condición de aceptarla se acordo que a los diversos ramales ya existentes (más algunos otros creados para COMESA) se los denominarían mediante denominaciones diferentes:

2M1 	 Terminal Río Branco - Libertad

2M2 	 Terminal Río Branco - Libertad (por Playa Pascual)

2M5 	 Terminal Río Branco - Penal de Libertad

2M7 	 Terminal Tres Cruces* - Libertad (DIRECTO)

2M8 	 Terminal Baltasar Brum - Colonia Wilson (DIRECTO)

Nota (*): Si bien se indica Tres Cruces como destino, su parada inicial/final no se encuentra en su interior (andenes), sino que se encuentra frente a la misma en la intersección de las calles Goes y Acevedo Díaz, es decir, fuera de la terminal propiamente dicho.

Referencias

Enlaces externos 

 http://www.come.com.uy/

2M1
Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo